Le terme de chemin de fer américain peut faire référence à :
 un tramway hippomobile, le surnom ayant été gagné lors de l’exposition universelle de 1867,
 un chemin de fer situé sur le continent américain, voir la liste des chemins de fer d'Amérique du Nord.